Mileševo (Bečej), een plaats in de Servische gemeente Bečej
 Mileševo (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje